Сборная Замбии по регби () представляет Замбию в международных матчах по регби-15 высшего уровня. Команда дебютировала на международной арене в 1975 году и сейчас ежегодно выступает в кубке Африки. Сборная не играла в финальной части чемпионатов мира. Первый мировой форум прошёл при участии только приглашённых команд, в число которых Замбия не попала. Следующие два чемпионата сборная пропустила, так как не участвовала в квалификационных турнирах. С кубка 1999 года Замбия неизменно пытается пробиться в финальную часть. Лучшая на данный момент пришлась на отборочную кампанию к чемпионату 2007 года: замбийцы выиграли в группе, но в стыковом матче за право продолжения борьбы проиграли Сенегалу.

Управляющим органом, координирующим деятельность сборной, является Замбийский регбийный союз. Одним из самых известных уроженцев Замбии, сделавших карьеру в регби, является экс-капитан «Уоллабис» Джордж Греган, родившийся в Лусаке. Этот же город стал родным для будущего капитана «Спрингбокс» Корне Криге. Сейчас сборная занимает 65-е место в мировом рейтинге IRB.

Результаты

Чемпионат мира 
 1987: не приглашены
 1991: не участвовали
 1995: не участвовали
 1999: не прошли отбор
 2003: не прошли отбор
 2007: не прошли отбор
 2011: не прошли отбор

Общие 
По состоянию на 17 июня 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Страница федерации на Facebook

Замбия
Регби в Замбии
Регби